Sancourt kan syfta på:
 Sancourt, Eure
 Sancourt, Nord
 Sancourt, Somme